Longton peut désigner :

Toponyme

Royaume-Uni  

 Longton (Lancashire)
 Longton (Staffordshire)

États-Unis  

 Longton (Kansas)

Voir aussi
 Long ton, unité de mesure de masse
 Longtan
 Longtown

Homonymie de toponyme